

Acronimo
 DLH – Deutsche LuftHansa AG

Codici 
 DLH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Duluth, Minnesota (Stati Uniti)
 DLH – codice vettore ICAO di Lufthansa

Musica 
 DLH Posse – gruppo musicale hip hop italiano